Contea di Blaine o Blaine County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Blaine – Idaho
 Contea di Blaine – Montana
 Contea di Blaine – Nebraska
 Contea di Blaine – Oklahoma

Videogiochi 
 Blaine County – luogo fittizio del videogioco Grand Theft Auto V

Pagine correlate 
 Blaine